Crazy ():

В литературе 
 Crazy Magazine (1973—1983), журнал комиксов
 Crazy (роман) (2010) авторства William Peter Blatty
 Crazy, роман Бенджамина Леберта

В музыке

Альбомы 
 Crazy (альбом Хулио Иглесиаса), 1994
 Crazy (EP), a 2015 EP авторства 4Minute
 Crazy, альбом Candy Dulfer (2011)
 Crazy, альбом Daniele Negroni (2012)

Песни 
 «Crazy» (песня Aerosmith), 1994
 «Crazy» (песня  Аланис Мориссетт), 2005
 «Crazy» (Alana Davis песня), 1998
 «Crazy» (песня Dream), 2003
 «Crazy» (Eternal песня), 1994
 «Crazy» (Expatriate песня), 2007
 «Crazy» (Gnarls Barkley песня), 2006
 «Crazy» (Icehouse песня), 1987
 «Crazy» (Javier песня), 2003
 «Crazy» (K-Ci and JoJo песня), 2001
 «Crazy» (K.Maro песня), 2004
 «Crazy» (Kenny Rogers песня), 1985
 «Crazy» (Leah Haywood песня), 2000
 «Crazy» (Lumidee песня), 2007
 «Crazy» (Miki Howard песня), 1988
 «Crazy» (Neu! песня), 2010
 «Crazy» (Ricki-Lee Coulter песня), 2012
 «Crazy» (Seal песня), 1991, covered авторства Alanis Morissette, Mushroomhead, Talisman, and Iron Savior
 «Crazy» (Simple Plan песня), 2004
 «Crazy» (The Boys песня), 1990
 «Crazy» (Willie Nelson песня), 1961
 «Crazy» (Yvette Michele песня), 1997
 «Loca» (англ.: «Crazy»), a 2010 песня авторства Shakira
 «(You Drive Me) Crazy», a 1999 песня авторства Britney Spears
 «Crazy», авторства The Adicts из Smart Alex
 «Crazy», авторства Alexandra Stan из Saxobeats
 «Crazy», авторства Anggun C. Sasmi из Elevation
 «Crazy», авторства Barenaked Ladies из Gordon
 «Crazy», авторства Christopher из Told You So
 «Crazy», авторства Ciara из Goodies
 «Crazy», авторства Dan Hill из Longer Fuse
 «Crazy», авторства Daughtry из Break the Spell
 «Crazy», авторства Five Star из Luxury of Life
 «Crazy», авторства The Game из альбома The R.E.D.
 «Crazy», авторства James из The Night Before
 «Crazy», авторства Kat Dahlia из My Garden
 «Crazy», авторства Kevin Federline with Britney Spears из Federline’s альбом Playing with Fire
 «Crazy», авторства Ne-Yo из Because of You
 «Crazy», авторства Pylon
 «Crazy», авторства Snoop Dogg, сторона «Б» сингла «That's That»
 «Crazy», авторства Supertramp из ...Famous Last Words...
 «Crazy», авторства Usher из одноименного альбома
 «Crazy (A Suitable Case for Treatment)», a песня авторства Nazareth из the 1981 film Heavy Metal